Соревнования по бегу на 3000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 3000 метров являлся Адель Мешааль из Испании. Он не защищал свой титул из-за травмы, полученной в начале 2019 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EU20R — Рекорд Европы среди юниоров | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 34 легкоатлета. 18-летний Якоб Ингебригтсен показал лучшее время среди всех участников и установил новый рекорд Европы среди юниоров до 20 лет — 7.51,20. За полтора часа до этого достижения молодой норвежец принимал участие в предварительных забегах на 1500 метров, где так же был быстрейшим с результатом 3.42,00.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров у мужчин состоялся 2 марта 2019 года. Забег проходил в невысоком темпе под контролем братьев Ингебригтсенов (Якоба и Хенрика). За 800 метров до финиша младший из них, Якоб, начал длинное ускорение, которое растянуло группу бегунов. На заключительный круг братья уходили вместе плечом к плечу с небольшим отрывом от преследователей. Лучшие спринтерские качества продемонстрировал Якоб, занявший первое место; Хенрик в борьбе за серебро проиграл мгновения хозяину соревнований Крису О’Хэру.

Эта золотая медаль стала первая для Норвегии в истории чемпионатов Европы в помещении. За предыдущие 34 турнира спортсмены из этой страны выиграли 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Якоб Ингебригтсен в возрасте 18 лет 163 дня стал самым молодым зимним чемпионом Европы среди мужчин. Прежнее достижение принадлежало западногерманскому прыгуну в высоту Дитмару Мёгенбургу, который стал победителем турнира в 18 лет 200 дней в 1980 году.

Примечания

Ссылки 
 

бег